Albumy numer jeden w roku 1999 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 1999 (Węgry)